Culpa
Culpa (sentimento)
A Culpa - um filme português de longa-metragem de António Vitorino de Almeida, sua primeira obra de ficção no cinema
Den skyldige filme de 2018 lançado no Brasil como Culpa

Desambiguação